Feyens steht für folgende Unternehmen:

 T. Feyens, belgischer Automobilhersteller (1898)
 François Feyens, belgischer Automobilhersteller (1937–1939)